Войнівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

 Войнівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Войнівська сільська рада — Полтавська область, Чутівський район